Kunst
 Beste Matthijs, beeld in de Nederlandse stad Amsterdam

Media
 De regels van Matthijs, Nederlandse documentaire
 Matthijs gaat door, Nederlands televisieprogramma

Personen met de achternaam Matthijs
 Arnout Matthijs, Belgisch atleet
 Erik Matthijs, Belgisch politicus
 Jan Matthijs, Nederlands predikant
 Marcel Matthijs, Belgisch schrijver en Vlaams activist
 Paul Matthijs, Nederlands voetballer
 Rhody Matthijs, Nederlands componist

Voornaam
 Matthijs, jongensnaam

Nederlandse of Vlaamse achternaam